Division I i ishockey 1965/1966 var den 22:a säsongen med Division I som högsta serie inom ishockeyn i Sverige. Serien bestod av sexton lag indelade i två grupper, som båda spelades i 21 omgångar – en ökning från 14 omgångar sedan förra säsongen. Det betydde att alla lag möttes tre gånger. De fyra lag som placerade sig högst i respektive grupp gick vidare till slutspel om titeln svenska mästare. De två sämst placerade lagen i varje grupp flyttades ner till Division II.

Den stora nyheten denna säsong var att SM-slutspelet hade gjorts om till en utslagsturnering. Turneringen vanns av Brynäs som därmed tog sitt andra SM-guld. I finalen mötte de de regerande mästarna Västra Frölunda. Den norra gruppen vanns av AIK (Solna) före Leksand, Modo (Örnsköldsvik) och Wifsta/Östrand (Timrå). Nykomlingarna Hammarby (Stockholm söder) och Rönnskär (Skellefteå) placerade sig sist och flyttades ner till nästa säsong. I södra gruppen segrade Brynäs (Gävle) med 9 poängs marginal före Västra Frölunda (Göteborg). Södertälje och Djurgården (Stockholm) gick också vidare till SM. En nykomling, Örebro SK, klarade att hålla sig kvar i serien till nästa säsong på Malmös bekostnad. Den andra nykomlingen Färjestad (Karlstad) flyttades ner till Division II igen.

Division I Norra

Division I Södra

Svenska mästerskapet

Matchträd

Kvartsfinaler 
4 februari: AIK–Djurgårdens IF 1–6
4 februari: Västra Frölunda IF–Modo AIK 7–1
4 februari: Leksands IF–Södertälje SK 5–2
4 februari: Brynäs match mot Wifsta/Östrand fick ställas in p.g.a. sträng kyla.
6 februari: Djurgårdens IF–AIK 7–1
6 februari: Modo AIK–Västra Frölunda IF 3–4
6 februari: Södertälje SK–Leksands IF 4–3
6 februari: Wifsta/Östrand-Fagerviks IF–Brynäs IF 0–11
8 februari: Brynäs IF–Wifsta/Östrand–Fagerviks IF 7–2
8 februari: Leksands IF–Södertälje SK 3–1

Semifinaler
11 februari: Brynäs IF–Leksands IF 8–3
11 februari: Västra Frölunda IF–Djurgårdens IF 5–4
13 februari: Leksands IF–Brynäs IF 1–3
13 februari: Djurgårdens IF–Västra Frölunda IF 6–2
15 februari: Västra Frölunda IF–Djurgårdens IF 12–1

Spel om tredje pris
18 februari: Leksands IF–Djurgårdens IF 4–7
20 februari: Djurgårdens IF–Leksands IF 7–7

Final
18 februari: Brynäs IF–Västra Frölunda IF 4–1, Rocklundahallen, Västerås,  åskådare
21 februari: Västra Frölunda IF–Brynäs IF 6–5, Nya Ullevi, Göteborg,  åskådare
22 februari: Brynäs IF–Västra Frölunda IF 7–1, Johanneshovs isstadion,  åskådare

Svenska mästarna

Se även
 Division II i ishockey 1965/1966
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1966

Källor

1965/1966
Ishockeysäsongen 1965/1966
Sport i Sverige 1965
Sport i Sverige 1966